En mathématiques, le procédé du changement de base a plusieurs significations possibles:

 En arithmétique et en informatique, le changement de base de numération est une nécessité dans certains contextes. Voir base (arithmétique)

 Pour l'étude des logarithmes, une formule permet de changer la base. Voir Base (analyse)

 En algèbre linéaire, bilinéaire et multilinéaire, il prend un autre sens, notamment dans les sous-domaines de l'étude des tenseurs, des vecteurs et de la trace. Voir base (algèbre linéaire) et changement de base (algèbre linéaire)/matrice de passage.

 En géométrie, son sens est équivalent à celui de l'algèbre linéaire, et correspond à un changement de repère.